Oboe, strumento musicale a fiato
 Oboe, particolare registro dell'organo
 OBOE, acronimo di Observer Bombing Over Enemy, era un sistema di radionavigazione utilizzato  nel corso della seconda guerra mondiale, per guidare i velivoli della britannica Royal Air Force durante le missioni di bombardamento strategico sul territorio tedesco